Анти́чная скульпту́ра — скульптура периода античности (греко-римской древности). Включает:

 скульптуру Древней Греции;
 скульптуру Древнего Рима, см. также Римский скульптурный портрет.